Petrovsk
 Petrovsk località dell'Oblast' di Saratov
 Petrovsk-Zabajkal'skij

Pagine correlate 

 Petrov
 Petrovskaja
 Petrovskij
 Petrovsko
 Petrovskoe